Блекхок има више значења:
 Блекхок (Јужна Дакота)
 Блекхок (Калифорнија)